Svend Jensen er navnet på flere personer:
 Svend Aage Julius Jensen (1905-1979) – "Lange Svend", dansk landsholdsfodboldspiller (målmand)
 Svend Jensen (idrætsleder) – idrætsleder, formand for Dansk Atletik Forbund 1940-1943
 Svend Jensen (borgmester) – borgmester for Bogense Kommune 1974-1990
 Svend Kjærgaard Jensen (født 1947) – borgmester i Egedal Kommune 2007-2009
 Svend Jensen (bryder) (1900-1975) – dansk bryder, deltog i OL 1920
 Svend Erik Jensen (1920-1945) – dansk modstandsmand under 2. verdenskrig, drabt af den tyske besættelsesmagt